El término Marysville puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Marysville, en el estado de California.
Marysville, en el estado de Indiana.
Marysville, en el estado de Iowa.
Marysville, en el estado de Kansas.
Marysville, en el estado de Míchigan.
Marysville, en el estado de Montana.
Marysville, en el estado de Ohio.
Marysville, en el estado de Pensilvania.
Marysville, en el estado de Washington.